(1841-1903), journaliste, écrivain et patriote italien.,
 Frank Bizzoni (1875-1926), coureur cycliste italien.

Patronyme italien